Dieser Artikel behandelt die Bilanz des KRC Genk im Europapokal.

 In der Saison 1981/82 als KFC Winterslag
 In der Saison 1980/81 und 1982/83 als Waterschei Thor Genk

Weblinks 
 Pokalhistorie auf transfermarkt.de

Sport (Genk)
Genk, KRC